Argentina Open 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2023 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 711 600 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w Argentynie
2023 w tenisie ziemnym